Bohemians Football Club er en fodboldklub fra 1890 hjemmehørende i Dublin. Klubben spiller sine hjemmekampe på Dalymount Park i den nordlige forstad Phibsborough, med plads til 12.200 tilskuere.

Titler 
 Irske mesterskaber (11): 1924, 1928, 1930, 1934, 1936, 1975, 1978, 2001, 2003, 2008 og 2009
 Irske pokalturnering (7): 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001 og 2008

Fodboldklubber i Irland
Etableret i 1890
Dublin